Die SPAR Premium League 1 ist die höchste Spielklasse im Schweizer Handball der Frauen. Die SPL1 umfasst mit der SPL2 die SPAR Premium League (SPL).

Name 
 (1969/70–1969/70): Meisterschaft
 (1970/71–1971/72): 1. Liga Interregional
 (1972/73–1991/92): Nationalliga
 (1992/93–2008/09): Nationalliga A
 (2009/10–2011/12): Swiss Premium League 1
 (2012/13–): SPAR Premium League 1

Chefs der Damen-Komitees 
 1969–1972: Oliver Felber (Basel)
 1972–1974: Susy Spiess (Kronbühl)
 1974–1975: Rita Seewer (Hettlingen ZH)
 1975–1981: Wettspiel-Kommission des SHV
 1981–????: Damenhandball-Kommission, Vorsitz: Paul Spiess (St. Gallen)
 ????−: Vorstand SPL, Präsidentin: Stephanie Haag

Meister

Inoffiziell

Offiziell

Erfolgreichste Vereine

Weblinks 
 Website der SHL

Einzelnachweise